een variant op de naam Modestus, de naam van verschillende heiligen
 een adjectief in het Engels voor 'bescheiden' of 'zedig'
 Modest (e-mailclient), een gratis open-source e-mailclient van Nokia
 Modest Mouse, een Amerikaanse alternatieve-rockband

Personen 
Familienaam
 Michael Modest (1971), Amerikaans worstelaar, geboren als Michael K. Cariglio

Voornaam
 Modest Altschuler (1873-1963), Amerikaans cellist, dirigent en componist
 Modest Hendrikx (1913-1978), Belgisch lokaal politicus
 Modest Huys (1874-1932), Belgisch kunstschilder
 Modest Moessorgski (1839-1881), Russisch componist
 Modest Morariu (1929-1988), Roemeens schrijver
 Modest Schoepen (1925-2010), Belgisch muzikant, entertainer en ondernemer, beter bekend als Bobbejaan Schoepen
 Modest Tsjaikovski (1850-1916), Russisch dichter, dramaturg en vertaler en de jongere broer van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
 Modest Urgell (1839-1919), Spaans kunstschilder, illustrator en dramaturg
 Modest van Assche (1891-1945), Belgisch benedictijn

Fictieve personen
 Modest of 'meneer de burgemeester', een personage uit de televisieserie Samson en Gert
 Modest Vermeulen, een typetje van Kurt Defrancq

Zie ook 
 Modesta, Modesto en Modestus (doorverwijspagina's)